Municipio de Shelton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Shelton (condado de Knox, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Shelton (condado de Buffalo, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Buffalo.